Franken kan syfta på:

 Franken – en region i södra Tyskland
 Hertigdömet Franken – ett stamhertigdöme i Tyskland
 Frankiska kretsen – en rikskrets i Tysk-romerska riket 1500– 1806